

Muziek 
 Shine On Harvest Moon (1908), een lied geschreven door Nora Bayes en Jack Norworth
 Harvest Moon (1992), een album van Neil Young
 Harvest Moon (1993), een single van Neil Young

Computerspel 
 Harvest Moon (1996-2014), een computerspelserie van Nintendo
 Harvest Moon 64 (1999), een computerspel uit de bovenstaande serie
 Bokujō Monogatari: Harvest Moon for Girl (2000), een computerspel uit de bovenstaande serie
 Harvest Moon: Back To Nature (2000), een computerspel uit de bovenstaande serie
 Harvest Moon: Save the Homeland (2001), een computerspel uit de bovenstaande serie

Film 
 Harvest Moon (2015), Amerikaanse film uit 2015